Індивід (людина)
 Мінеральний індивід
 Кристалічний індивід
 Молекулярний індивід

Література
 Індивід //